Martin Damm och Robert Lindstedt var titelförsvarare. Bägge deltog, men valde att inte spela tillsammans.
Damm spelade med Filip Polášek, men de förlorade i semifinalen - 6–7(4), 4–6 - mot Jürgen Melzer och Philipp Petzschner.
Lindstedt spelade med Julian Knowle, med de förlorade - 3–6, 6–7(6) - mot Christopher Kas och Evgeny Korolev i första omgången.
Jürgen Melzer och Philipp Petzschner vann turneringen, efter att de vann finalen - 3–6, 6–3, [10–8] - mot Arnaud Clément och Olivier Rochus.

Seedning 

  František Čermák   Michal Mertiňák (Kvartsfinal)
  Julian Knowle   Robert Lindstedt (Första omgången)

 
<li>  Martin Damm   Filip Polášek (Semifinal)
<li>  Ross Hutchins   Jordan Kerr (Kvartsfinal)

Lottning

Lottning

Referenser 
 Main Draw Doubles 

PBZ Zagreb Indoors 2010